Partido Conservador Popular puede referirse a:
 Partido Conservador Popular (Alemania)
 Partido Conservador Popular (Argentina)
 Partido Popular Conservador (Dinamarca)
 Partido Popular Conservador (Estonia)
 Partido Conservador Popular (Polonia)

Partidos conservadores